|-
| 30501 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30502 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30503 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30504 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30505 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30506 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30507 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30508 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30509 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30510 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30511 - ||  || 18 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30512 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30513 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30514 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30515 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30516 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30517 - ||  || 11 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30518 - ||  || 13 iunie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30519 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30520 - ||  || 19 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30521 - ||  || 28 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30522 - ||  || 25 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30523 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30524 - ||  || 16 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30525 - ||  || 27 iunie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30526 - ||  || 13 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 30527 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30528 - ||  || 14 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30529 - ||  || 10 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30530 - ||  || 12 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30531 - ||  || 14 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30532 - || 2001 OO || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30533 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30534 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30535 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30536 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30537 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30538 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30539 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30540 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30541 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30542 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30543 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30544 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30545 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30546 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30547 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30548 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30549 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30550 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30551 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30552 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30553 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30554 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30555 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30556 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30557 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30558 Jamesoconnor ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30559 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30560 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30561 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30562 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30563 - ||  || 27 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30564 Olomouc ||  || 28 iulie 2001 ||  || 
|-
| 30565 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30566 Stokes ||  || 29 iulie 2001 ||  || 
|-
| 30567 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30568 - ||  || 31 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30569 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30570 - ||  || 24 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30571 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30572 - ||  || 25 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30573 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30574 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30575 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30576 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30577 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30578 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30579 - ||  || 30 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30580 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30581 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30582 - ||  || 5 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30583 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30584 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30585 - ||  || 14 august 2001 ||  || , 
|-
| 30586 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 30587 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30588 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 30589 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30590 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30591 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30592 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30593 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30594 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30595 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30596 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30597 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30598 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 30599 - || 2052 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 30600 - || 2078 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-